Usta milczą, dusza śpiewa – aria z operetki Franza Lehara pt. Wesoła wdówka
 Usta milczą dusza śpiewa, opowieść o życiu i twórczości Franciszka Lehara – książka biograficzna Lucjana Kydryńskiego